Otto Ewald ist der Name folgender Personen:

* Otto Ewald (Regisseur) (1848–1906), deutscher Theaterregisseur, Sänger (Tenor) und Autor
 Otto Ewald (Mediziner) (1890–1964), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Otto Ewald (Kameramann) (1900–1934), deutscher Kameramann 
 Otto Ewald (Ingenieurwissenschaftler), deutscher Ingenieurwissenschaftler und Hochschullehrer